Suore benedettine olivetane, di Cham, Svizzera - congregazione di suore
 Suore benedettine olivetane, di Pusan, Corea - congregazione di suore